Landkreis Cloppenburg, een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Cloppenburg (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district
Peek & Cloppenburg, een winkelketen

Zie ook
Kloppenburg (doorverwijspagina)